Het ATP-toernooi van Memphis 1996 (met de officiële naam Kroger St. Jude International) vond plaats van 19 tot en met 25 februari 1996. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Racquet Club of Memphis in de Amerikaanse stad Memphis.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste Helft

Deel 1

Deel 2

Onderste Helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Memphis
1996